Абанку́р () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Камбре, в 139 км от Лилля.

Население

История

Средние века и новое время 
Впервые деревня была сожжена вандалами в 1120 году, после восстановления деревня снова была разорена 26 ноября 1553 года войсками короля Генриха II. В 1655 году в деревне снова вспыхнул пожар.

Современная история 
Во время своего выздоровления в 1916 году Гитлер нарисовал акварель, изображающую ворота фермы Вилен. Эти ворота были разрушены во время битвы в 1918 году, но рисунок все ещё существует.

Разрушенная также во время боев 1918 года, церковь Святого Мартина реконструировалась в том же месте, но в обратном направлении. Работы продолжались около 10 лет (с 1923 по 1933 год), под руководством архитектора Петра Лепринсе-Рингут. Внутренние картины хора и нефа работы Эмиля Фламинго, который использует технику фрески.

В Абанкуре 22-23 мая 1940 года произошла битва между танками 38-го истребительного танкового батальона (БКК), оснащенного танками Hotchkiss H35, и частями 5-го и 7-го Панцер дивизиона. 38-й БКК будет разгромлен.

Примечания

Ссылки 
 Site Officiel de la mairie d’Abancourt
 Abancourt sur le site de l’Institut géographique national

Коммуны департамента Нор